«Divinas palabras» puede referirse a:

Obras 
 Divinas palabras (1919), obra teatral de Ramón María del Valle-Inclán:

Versiones cinematográficas 
 Divinas palabras (1977), película dirigida por Juan Ibáñez.
 Divinas palabras (1987), película dirigida por José Luis García Sánchez.

Versiones operísticas 
 Divinas palabras (1992), ópera con libreto de Francisco Nieva y música de Antón García Abril(estreno: Madrid: Teatro Real, 18 de octubre de 1997).